Лима дос Сантос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лима дос Сантос, Антонио (род. 1942) — бразильский футболист, правый защитник и опорный полузащитник.
 Лима дос Сантос, Родриго Жозе (род. 1983) — бразильский футболист.